Lost & Found steht für:

 die englische Bezeichnung für ein Fundbüro
 eine US-amerikanische, christliche Rockband, siehe Lost and Found (Band)
 ein deutsches Punklabel, siehe Lost & Found Records
 den englischen Originaltitel des Films Get The Dog – Verrückt nach Liebe
 den englischen Originaltitel des Films Pinguin gefunden (UK, 2008)
 den englischen Originaltitel des Films Der Schatz von Walton Island
 Lost & Found (1961–62), ein Album der Beach Boys
 lost+found ist der Verzeichnisname von einigen Dateisystemen wie ext2, ext3 oder ext4. Hier werden, meist durch das Programm fsck (FileSystemChecK), Dateien abgelegt, denen kein Name und/oder Benutzer zugeordnet werden kann.  
 einen US-amerikanischen Fernsehfilm aus dem Jahr 2009